Operação Araguaia: os arquivos secretos da guerrilha é um  livro que conta a história da Guerrilha do Araguaia, ocorrida no Brasil do período do Governo Militar, e as operações militares para destruí-la, acontecidas entre o início de 1972 e o fim de 1974.

Escrito pelos jornalistas do Correio Braziliense, Taís Morais e Eumano Silva, após sete anos de pesquisas entre documentos das Forças Armadas Brasileiras e do Partido Comunista do Brasil (PCdoB), criador da guerrilha, o livro também conta com o depoimento de sobreviventes de ambos os lados em conflito, além de moradores da região, camponeses e familiares,  que vivenciaram as operações.

Levantando o véu sobre um fato da História do Brasil que permaneceu desconhecido em seus detalhes por mais de vinte anos,  mantido em sigilo e pelo Governo Militar na época dos acontecimentos por se tratar de assuntos de Guerra, ou seja, Secretos, o livro foi lançado em abril de 2005, pela Geração Editorial.

Ligações externas 
 Resenha do livro no site da editora

Livros de história do Brasil